Die Spielzeit 1996/97 war die 59. reguläre Spielzeit der Nationalliga A. Im Playoff-Final wurde der SC Bern gegen den EV Zug Schweizer Meister. Im Rahmen der Aufstockung der NLA wurde der NLB-Meister, der SC Herisau, zur folgenden Saison in die NLA aufgenommen.

Modus 
Gespielt wurden von den zehn Teams zunächst zwei Doppelrunden zu je 18 Spielen. Die besten sechs Mannschaften ermittelten während der Meisterrunde die Spielpaarungen für die Playoffs. Die anderen vier Mannschaften ermittelten an neun Spieltagen die zwei weiteren Teilnehmer an den Playoffs unter Mitnahme der Punkte aus der Vorrunde.
Viertelfinals, Halbfinals und der Final wurden jeweils nach dem Modus Best of Five gespielt.

Qualifikation

Vorrunde 
Erläuterungen: , ,

Meisterrunde

Playoff-Qualifikation

Topscorer

Playoffs

Playoff-Baum

Viertelfinal

Halbfinal

Final

Topscorer

Meistermannschaft des SC Bern

Weblinks 
 Details zur Saison 1996/97
 hockeydb.com

1996
Eishockeysaison 1996/97